Анато́лий Михайлович Кузнецо́в:
 Кузнецов, Анатолий Михайлович (род. 1947) — советский металлург.
 Кузнецов, Анатолий Михайлович — российский политик.
 Кузнецов, Анатолий Михайлович — советский и российский актёр.